Krestovskij – isole Medvež'i.
 Krestovskij ostrov – stazione della metropolitana di San Pietroburgo.
 Isola Krestovskij – San Pietroburgo.
 Vsevolod Vladimirovič Krestovskij (1840-1895), scrittore russo e propagandista antisemita.